Anderzon ist der Familienname folgender Personen:

 Kim Anderzon (1943–2014), schwedische Schauspielerin
 Tintin Anderzon (* 1964), schwedische Schauspielerin